(quatre milliards deux cent quatre-vingt-quatorze millions neuf cent soixante-sept mille deux cent quatre-vingt-seize) est l'entier naturel qui suit 4 294 967 295 et qui précède 4 294 967 297.

En mathématiques 
Le nombre  est égal à la trente-deuxième puissance entière de 2 :  = 2.

En informatique 
 Un ordinateur équipé d'un processeur avec un adressage mémoire 32-bits gère au maximum  (soit  d'adresses mémoire.
 Une image numérique dont chaque pixel est codé sur 32 bits décrit chacun d'entre eux avec  différentes et  de transparence soit  possibles pour chaque pixel.
 La taille maximale de fichier dans le système de fichiers FAT32, est de 4 294 967 295 octets, soit un octet de moins de .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Architecture 32 bits :
 -2 147 483 648 = -2
 2 147 483 647 = 2 -1 (nombre premier de Mersenne)
 4 294 967 295 = 2 -1
 Ordre de grandeur (données)
 Préfixe binaire

Puissance de deux
Entier naturel